Линия № 2 Сианьского метрополитена () — одна из линий Сианьского метрополитена, проходящей через город с севера на юг. Линия была открыта 16 сентября 2011 года, на ней расположены 21 станция, и её длина составляет 26,5 км.

Станции (с севера на юг)

Примечания 

Транспорт Сианя